George Brunk ist der Name folgender Personen:

* George Reuben Brunk (1871–1938), Mennonitenführer
 George Rowland Brunk (1911–2002), mennonitischer Theologe